Hans von Osterhausen ist der Name folgender Personen:

* Hans Georg von Osterhausen (1603–??), deutscher Hofbeamter
 Hans George von Osterhausen († 1603), deutscher Verwaltungsbeamter
 Hans Thilo von Osterhausen (1595–1651), deutscher Kammerherr